La vera gola profonda (originariamente distribuito con il titolo "Gola profonda") – film pornografico del 1972 diretto da Jerry Gerard
 Gola profonda – film pornografico del 1974 diretto da Joe Sarno
 Gola Profonda – personaggio della serie televisiva X-Files
 Gola profonda – persona che diffonde pubblicamente informazioni segrete allo scopo di denunciare attività illecite o moralmente sbagliate

Pagine correlate 
Deep Throat